«Место встречи — станция „Клэпхем“» () — телевизионный фильм 2007 года. Его демонстрация на британском телевидении была приурочена к 40-летнему юбилею декриминализации гомосексуализма в стране. В основу сюжета картины положена реальная история убийства Джоди Добровски 14 октября 2005 года в парке Клэпхем, который находится неподалёку от одноимённой железнодорожной станции Лондона.

Сюжет 
Несколько историй Лондонских геев, которые поначалу не связаны сюжетно, в финале завязываются в один узел.

Один из главных персонажей картины — молодой человек по имени Терри, который ненавидит себя за собственную гомосексуальность. Он посещает гей-бары, знакомится с парнями, занимается с ними сексом, а затем жестоко их избивает.

Джулиан — гей, у него есть жена, однако это не мешает ему искать секса с мужчинами в общественных туалетах.

Гомосексуалы Уилл и Гэвин празднуют заключение ими гражданского союза, но прямо во время церемонии Уилл занимается в подсобке сексом с молодым официантом по имени Альфи.

Четырнадцатилетний подросток Тео пытается соблазнить взрослого мужчину по имени Тим, у которого в прошлом уже были проблемы из-за отношений с несовершеннолетними.

Центральное событие в фильме, на котором построен весь сюжет, — это убийство Альфи, молодого человека, случайно оказавшегося в поле зрения молодчиков-гомофобов.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Телефильмы Великобритании
Телефильмы 2007 года
Телефильмы на английском языке
Программы телеканала Channel 4
Фильмы Адриана Шерголда
Фильмы Великобритании 2007 года